Thou je název více francouzských obcí:

 Thou (Cher) – obec v departementu Cher
 Thou (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Le Thou – obec v departementu Charente-Maritime